Miejscowości w Polsce:
 Koski Drugie – wieś w woj. śląskim, w pow.kłobuckim, w gm. Panki
 Koski-Gajówka – osada leśna w woj. śląskim, w pow.kłobuckim, w gm. Panki
 Koski Pierwsze – wieś w woj. śląskim, w pow.kłobuckim, w gm. Panki
 Koski-Falki – wieś  w woj. podlaskim, w pow. siemiatyckim, w gm. Perlejewo
 Koski-Wypychy – wieś  w woj. podlaskim, w pow. siemiatyckim, w gm. Perlejewo

Miejscowości w Finlandii:
 Koski Tl
 Hämeenkoski, dawniej pod nazwą Koski Hl